Высмежице ()  —  город  в Польше, входит в Мазовецкое воеводство,  Бялобжегский повят.  Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 16,56 км². Население — 884 человека (на 2004 год).

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Мазовецкого воеводства